William Chambers
Rebecca Chambers
Paul Chambers
Marilyn Chambers
Justin Chambers
3035 Chambers
Dwain Chambers
Kim Chambers
Jake Chambers
Condado de Chambers (Texas)
Ephraim Chambers
Munro Chambers
Ernie Chambers
Erin Chambers
Chambers Estates
Anne Cox Chambers
Chambers (Nebraska)
Chambers (série de televisão)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos